Zabaleta er et spanskt efternavn, der henviser til blandt andre:

 Juan de Zabaleta (1610–1670?) – spansk forfatter
 Mariano Zabaleta (født 1978) – argentinsk tennisspiller
 Nicanor Zabaleta (1907–1993) – spansk harpist
 Pablo Zabaleta (født 1985) – argentinsk fodbollspiller

Efternavne